Marnand (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Rhône
Marnand (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud